Е́мва () е град в Коми, Русия. Разположен е на брега на река Вим, на около 130 km от Сиктивкар. Административен център е на Княжпогостки район. Към 2016 г. има население от 13 180 души.

История 
Селището възниква около жп гарата на близкото село Княжпогост. През 1941 г. е регистрирано като селище от градски тип под името Железнодоржни. В периода 1938 – 1950 г. в селището е разположен трудов лагер към ГУЛАГ, чиито затворници достигат 85 000 през 1941 г. През 1985 г. получава статут на град и е преименуван на Емва. Названието идва от река Вим, която местните наричат Емва.

Население

Климат 
Климатът в града е влажен умереноконтинентален. Средната годишна температура е 0,2 °C, а средното количество годишни валежи е 575 mm.

Икономика 
Основната промишленост в града е дървообработващата. Произвеждат се дървени заготовки.

Източници 

Градове в Коми